— японский топоним:

 Суо — историческая провинция Японии
 Суо-Осима («большой остров Суо») — остров в западной части Внутреннего Японского моря
 Суоосима — посёлок, расположенный на острове Суо-Осима
 Суо — малое море (плёс) в составе Внутреннего Японского моря